Les Panpulmonata sont un clade de mollusques de la sous-classe des Heterobranchia.

Cladogramme 
Le cladogramme suivant montre les relations phylogénétiques au sein des Heterobranchia, comme proposé par Jörger  (2010) :

Annexes

Bibliographie

Lien externe

Notes et références 

Gastéropode (nom scientifique)